Марево:
Ма́рево — см. ореол.
«Марево» — наименование станции «Прометей» в Киргизии.
Марёво — село в Новгородской области.